Wyścig na 10 km na otwartym akwenie mężczyzn był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Zawody zostały zaplanowane na 16 sierpnia 2016 roku w Fort Copacabana. Zwyciężył w nich Holender Ferry Weertman.

Kwalifikacje 
Zgodnie z systemem kwalifikacji do olimpijskiego wyścigu dostało się dziesięć najlepszych zawodników Mistrzostw Świata 2015, pozostałych piętnastu pływaków wyłoniły olimpijskie kwalifikacje przeprowadzone w portugalskim Setúbal w czerwcu 2016 roku.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

10 km na otwartym akwenie mężczyzn